Ilha do Sol — no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro
TV Ilha do Sol — canal de televisão brasileiro
Ilha de Santo Amaro — conhecida anteriormente por "Ilha do Sol"

Isla del Sol

Desambiguações de ilhas
Desambiguações de televisão